Gaetano Baronchelli – ciclista italiano (1952)
Gianbattista Baronchelli – ciclista italiano (1953)
Giuseppe Baronchelli – calciatore italiano (1971)
Luigi Baronchelli – organista e compositore italiano (1858-1924)